Die Saison 2018/19 der Erste Bank Young Stars League (kurz: EBYSL) war die siebente Austragung der höchsten Nachwuchsliga im österreichischen Eishockey, die außerdem – als Juniorenliga der supranationalen Erste Bank Eishockey Liga – Mannschaften aus Österreich, Slowenien, Tschechien und Ungarn umfasst. Die Saison startete am 1. September. Das Finale war eine Neuauflage der Vorsaison, wieder standen sich AV19 Fehérvár und HD Jesenice gegenüber. Für die Slowenen ist es die dritte Finalteilnahme in Folge. Da es kein österreichischer Klub in das EBYSL-Finale geschafft hat, wurde  der Österreichischen Meister in einer Best-of-Three Serie zwischen dem VSV und den Vienna Capitals ausgespielt.

Teilnehmende Mannschaften 
Die Liga umfasste insgesamt 15 Mannschaften. Nicht mehr an der Liga nahmen der HK Slavija Ljubljana  und Vasas Budapest teil. Die Spielvereinigung Debrecen Miskolce Select wurde aufgelöst, stattdessen nahm der Debreceni HK allein teil. Der KMH Budapest kooperierte mit dem DVTK Miskolc unter dem Namen Hokiklub Budapest DVTK Select.

Modus 
Jedes Team der Gruppe A spielt in Phase 1 des Grunddurchgangs eine Hin- und Rückrunde innerhalb seiner Gruppe + ein extra Spiel + eine Hinrunde gegen alle Vereine der Gruppe B. Gesamt 22 Spiele

Jedes Team der Gruppe B spielt in Phase 1 des Grunddurchgangs eine Hin- und Rückrunde innerhalb seiner Gruppe + zwei zusätzliche Spiele + eine Hinrunde gegen die Teams der Gruppe A. Gesamt 22 Spiele

Die Top 2 der Gruppe A & B + der fünftplatzierte der Gesamttabelle qualifizieren sich für die anschließende Masterround (11/2 fach Hin- und Rückrunde, 12 Spiele pro Team). Die anderen Mannschaften kämpfen hingegen in zwei Qualification Rounds (A, B), um die letzten drei Playoff-Plätze, wofür die jeweiligen Gruppensieger + der Dritte in der Gesamttabelle der QR berechtigt sind.

Grunddurchgang

Hauptrunde

Gruppe A

Gruppe B

Master Round

Qualification Round A

Qualification Round B

Playoffs

Playoff-Baum

Finale um die Österreichische Staatsmeisterschaft 

Eishockeysaison 2018/19
2018